Молодіжний чемпіонат світу з хокею із шайбою 1989 () — 13-ий чемпіонат світу з хокею серед молодіжних команд, який відбувався у США з 26 грудня 1988 року по 4 січня 1989 року. США вже вдруге приймає чемпіонат світу, до цього приймав чемпіонат 1982.

Звання чемпіона світу розігрували вісім збірних за круговою системою.

Група А

Підсумкова таблиця 

ФРН вибула до Групи В.

Результати

Бомбардири

Нагороди 
Найкращі гравці, обрані дирекцією ІІХФ
Найкращий воротар:  Олексій Івашкін
Найкращий захисник:  Рікард Перссон
Найкращий нападник:  Павло Буре
Команда усіх зірок, обрана ЗМІ
Воротар:  Олексій Івашкін 
Захисники:  Мілан Тихий —  Рікард Перссон
Нападники:  Ніклас Ерікссон —  Джеремі Ренік —  Павло Буре

Група В 
Матчі відбулись 19-28 березня у Шамоні (Франція).
Кваліфікація
4 – 3  та 2 – 1 
Підсумкова таблиця та результати

Польща вийшла до Групи А, Нідерланди вибули до Групи С.

Група С 
Матчі пройшли у Бейсінгстоку (Велика Британія) 16-22 березня. 
Підсумкова таблиця та результати

Австрія вийшла до Групи В.

Посилання 
 Архів  
 МЧ на hokej 
 Історія молодіжних чемпіонатів світу з хокею з шайбою  
 Бомбардири  
 Команда усіх зірок  

Чемпіонат світу з хокею із шайбою серед молодіжних команд
1988 у хокеї з шайбою
1989 у хокеї з шайбою
Грудень 1988
Січень 1989
Анкоридж